La coupe de Suède de football 1947 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football. Le Malmö FF défend avec succès son titre en battant en finale l'AIK Fotboll par 3 buts à 2 et remporte ainsi le trophée pour la troisième fois.

Phase finale

Finale

Références 

 

1947
Suede
1947 en Suède